Идеация (философия) — понятие феноменологии Э. Гуссерля, означающее созерцание сущности.
 Идеация (психология) () — способность (процесс) порождения абстрактных или конкретных психических отображений актуально невоспринимаемых, отсутствующих стимулов (т. е. формирования понятий или представлений); а также способность (процесс) произвольного оперирования этими содержаниями сознания.